Обервільє́ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена-Сен-Дені. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 7 км на північ від Парижа, 5 км на захід від Бобіньї.

Історія
1919 року тут була заснована французька авіабудівна компанія Potez.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 25962 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 73317,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Уродженці 
 Надер Гандрі (*1995) — туніський футболіст, півзахисник.

 Брандон Соппі (*2002) — французький футболіст, захисник.

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Обервільє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена-Сен-Дені

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Сена-Сен-Дені